Примера дивисион 2012/13 (позната още като Ла Лига) е 82-рият сезон от основаването ѝ. Сезонът започна на 18 август 2012 и ще завърши на 1 юни 2013. Реал Мадрид са настоящият шампион. Както обикновено Nike осигурява топките за мачовете, като тази година има нов модел наречен Nike Maxim Liga BBVA.

Отбори 
Общо 20 отбора участват в първенството, включително 17 от предишния сезон и три получили промоция от Сегунда Дивисион 2011/12. Това включва първите два отбора от Сегунда Дивисион и победителят от плейофите.

Виляреал, Спортинг Хихон и Расинг Сантандер изпаднаха в Сегунда Дивисион 2012/13 предишния сезон: Виляреал изпаднаха след 12 години в Ла Лига, Спортинг Хихион след четири, а Расинг Сантандер след 10 сезона, най-дългият период в история на клуба.

Трите изпднали отбора бяха заменени от три получили промоция: Депортиво Ла Коруня се завърнаха веднага след като изпаднаха като шампион на Сегунда Дивисион. Втори остана отборът на Селта Виго, който получи промоция след пет години отсъствие. Третият получил промоция е победителят в плейофите Реал Валядолид, който прекара два сезона в Сегунда Дивисион.

Информация

Промени в мениджърите

Класиране

Резултати

Позиции по кръг

Награди и статистика

Голмайстори 
Трофеят Пичичи е награждаван от вестник Марка на футболиста с най-много голове за сезона.
 Последно обновяване: 13 май 2013 г.

Асистенции

Феър-плей класация 

Източник: Точки от след кръг 36

Източник на картони и дузпи: Доклади на съдиите, Комитет по санкциите , Решения на комитет за обжалване  и Дирекция на RFEF за феър плей класация Последно обновяване: 30 април 2013 г.

Бележки:
  Жълт картон: 1 точка/жълт картон
   Два жълти картона/изгонване: 2 точки/два жълти картона
  Директен червен картон: 3 точки/червен картон
 Включва картони на неиграещи
  Наказание за мачове (играч): когато играч е наказан за x бъдещи мачове, x може да е повече от 3. Точки: колкото x мачовете, за колкото е наказан
  Наказание за мачове (персонал): когато някой от персонала на клуба (не играч) е наказан за х бъдещи мачове. Точки: колкото х мачовете, за които е наказан
  Поведение на публиката: когато зрителите предизвикват безредици чрез експлозии, пламъци, хвърляне на обекти на терена, чупене на столове... и т.н. Може да бъдат слаб (5 точки), сериозен (6 точки), много сериозен (7 точки)
 Затваряне на стадиона: когато станат сериозни инциденти, които са наказани с играене без публика. 10 точки/мач със затворен стадион

Трофей Замора 
Трофеят Замора се награждава от вестник Марка на вратаря с най-малък коефициент на допуснати голове спрямо играни мачове.

Източник: Марка

Голове 
 Първи гол за сезона: Фабрис Олина за Малага срещу Селта Виго (18 август 2012)
 Най-бързо вкаран гол за сезона: 13 секунда, Хосе Антонио Рейес за Севиля срещу Бетис (18 ноември 2012)
 Най-късно вкаран гол за сезона: 94 минути и 3 секунди, Роберто Трашорас за Райо Валекано срещу Гранада (20 август 2012)
 Най-голяма победа: 6 гола
 Атлетико Мадрид 6 – 0 Депортиво Ла Коруня (9 декември 2012)
 Най-резултатен мач: 9 гола
 Депортиво Ла Коруня 4 – 5 Барселона (20 октомври 2012)
 Най-много голове от един отбор: 6 гола
 Валядолид 6 – 1 Райо Валекано (30 септември 2012)
 Атлетико Мадрид 6 – 0 Депортиво Ла Коруня (9 декември 2012)
 Барселона 6 – 1 Хетафе (10 февруари 2013)
 Реал Мадрид 6 – 2 Малага (8 май 2013)
 Най-много голове от загубил отбор: 4 гола
 Депортиво Ла Коруня 4 – 5 Барселона (20 октомври 2012)

Хеттрикове

Чисти мрежи 
 Най-много чисти мрежи: 19
 Атлетико Мадрид

 Най-малко чисти мрежи: 3
 Майорка
 Селта Виго

Дисциплина 
 Най-много жълти картони (отбор): 134
 Еспаньол
 Най-много жълти картони (играч): 17
 Кристиан Съпунару (Сарагоса)
 Най-много червени картони (отбор): 11
 Севиля
 Най-много червени картони (играч): 3
 Алехандро Арибас (Осасуна)

Източници

Външни препратки 
 LFP.es
 LigaBBVA.com
 sportYou.es
 Inside Spanish Football

Примера дивисион
Футбол в Испания по сезон